Boullé je priimek več oseb:
 Lucien-Louis Boullé, francoski general
 Philippe Boullé, sejšelski politik